Адриана може да се отнася за:
 Адриана (име) – женско собствено име
 Адриана (род) – род растения
 Вила Адриана – архитектурна забележителност в Тиволи, близо до Рим
 820 Adriana – астероид от външния астероиден пояс, обикалящ Слънцето